Шу́кра (,  «ясный, чистый, белый») или Шукрача́рья () — Наваграха, сын Бхригу в индуизме, наставник дайтьев и гуру асуров, владеющий знанием о воскрешении мертвых. Согласно разным источникам, ваханой Шукры являются верблюд, лошадь или крокодил. В своих руках он держит трость, чётки и цветок лотоса, а иногда — лук со стрелами. 

С Шукрой ассоциируется и отождествляется ведийский риши Ушанас. В индийской астрологии, Шукра связывается с планетой Венерой, одной из Наваграх (девяти небесных тел). Шукра - управитель дня пятницы.

В мифологии

Образ 
В индуистской мифологии Шукра — сын великого мудреца Бхригу, часто одного из саптариши, а так же сына Брахмы. Он — гуру дайтьев или асуров, а также упоминается как Шукрачарья или Асурачарья в различных индуистских текстах. Он назвал храм Веллисварар в Майлапоре в честь благословения Тримурти, чтобы отметить конец долгого периода слепоты. В другом сюжете, описанном в Махабхарате, Шукра разделился на две сущности-ипостаси, одна стала гуру для дэвов (богов), а другая стала гуру для асуров (демонов). Шукра в Пуранах получил от Шивы Сандживни Видхью. Сандживни Видхья — это мантра, возвращающяя мертвых к жизни, которую Шукра время от времени использовал и возвращал к жизни своих учеников-асуров. Позже это знание пытались узнать дэвы, и в конечном итоге почти узнали благодаря Каче, но тот был проклят и не смог воспользоваться мантрой.

Матерью Шукры была Кавьямата, а женами - богини Урьясвати, Джаянти и Шатапарва. Иногда Урьясвати и Джаянти отождествлялись. Джаянти и Урьясвати стали матерями множества сыновей и дочерей от Шукры, в том числе царицы Деваяни. Шатапарва была бездетной. 

В «Махабхарате» Шукрачарья упоминается как один из наставников Бхишмы, обучавший его политологии в юности.

В мифах

Жена и потомки 
Прежде чем Шукра узнал мантру, Индра послал свою дочь Джаянти, чтобы помешать аскетизму Шукры. Но Джаянти не вмешивалась в аскетизм риши. Вместо этого она послушно служила Шукре тысячу лет. По прошествии тысячи лет Шукрачарья получил мантру Сандживни Видхья. В этот момент он осознал присутствие девушки, которая верно сопровождала его в подвижничестве. Чтобы её отблагодарить, Шукра обратился к Джаянти с просьбой, и она пообещала выполнить ее. Шукра попросил у Джаянти женитьбы на ней и прожить вместе десять лет. От этого брака родилась Деваяни.

Кача и Деваяни 

Мантра воскрешения мертвых стала известна Шукре, и если кто-то из асуров умирал, Шукра возвращал его к жизни. В то время Брихаспати не мог оживлять павших, так что умерший бог не мог быть возвращен к жизни. Чтобы узнать Сандживни Видхью, он послал своего сына по имени Кача. Кача должен стать учеником Шукры и служить ему тысячу лет с целью приобретения знания мантры Сандживни Видхья. Кача немедленно отправился к Шукре и умоляет его сделать его учеником. Шукрачарья с радостью принял предложение Качи. Кроме того, чтобы не вызвать подозрений Кача никогда не упоминает Сандживни Видхью. Деваяни, дочь Шукры, влюбилась в Качу. Сотни лет Кача преданно служил Шукре. Но асуры ненавидят Качу и планируют убить, потому что знают, что Кача — сын Брихаспати, их врага. Однажды великаны убили Качу в лесу. Его тело сожгли дотла, а затем пепел смешали с едой. Затем пищу подали Шукре. Вечером Деваяни беспокоится из-за отсутствия Качи. Шукра благодаря своим экстрасенсорным способностям узнал, что произошло. Он говорит Деваяни, что Кача находится в его желудке, и если Качу оживить, то что бы освободить придётся порвать желудок Шукры, и это приведет к его смерти. Поэтому предстоит решить, кто будет жить. Деваяни хотела, чтобы они оба остались в живых, поэтому она попросила Шукру оживить Качу в его животе и научить его мантре Сандживни Видхья. После того, как это сделали, Кача разорвал желудок Шукры. Шукра умер, но при помощи мантры его сразу воскресил Кача.

Свёкор Яяти 

Царь Яяти, сын Нахушы из Лунной Династии, сделал предложение Деваяни, дочери Шукрачарьи. Брак был одобрен Шукрой. Однако Шукра пообещал проклясть Яяти, если выяснится, что у него параллельно этому был роман с Шармиштхой, служанкой Деваяни. Поэтому Яяти пообещал Шукре и Деваяни, что не женится на  Шармиштхе. Однако Яяти нарушил свое обещание после того, как Деваяни родила от него двоих сыновей. Шармиштха даже родила от Яяти троих сыновей. После того, как Шукра узнал об этом, он проклял Яяти состариться в молодом возрасте. Яяти умолял снять проклятие, но Шукрачарья не стал этого делать. Поскольку он всё ещё испытывал сострадание к своему зятю, он разрешил ему обменяться молодостью с одним из его сыновей, но только добровольно. Только один из пяти сыновей Яяти был готов согласиться нести проклятие, а именно - младший, Пуру. Яяти снова наслаждается своей молодостью, в то время как Пуру живёт со старостью своего отца. По прошествии тысячи лет Яяти соглашается вернуть молодость сыну и забрать свою старость назад, и отдаёт сыну трон.

Шукра как планета 

Шукра как планета появляется в различных индуистских астрономических текстах на санскрите, таких как «Арьябхатья» 5-го века Арьябхатты, «Ромака» 6-го века Латадевы и «Панча-сиддхантика» Варахамихиры, «Хандакхадьяка 7-го века» Брахмагупты и «Шишядхиврддида 8-го века» Лаллы. Эти тексты представляют Шукру как одну из планет и оценивают её движение.

Другие тексты, такие как Сурья Сиддханта, датированные периодом между 5 и 10 веками, описывают другие планеты и их божеств.

Рукописи этих текстов существуют в разных версиях, по-разному представляющих движение Шукры в небе, но различаются по своим данным, предполагается, что текст меняли по мере получения новых данных о планете.

Индуистские ученые 1-го тысячелетия нашей эры оценили время, необходимое для звездных оборотов каждой планеты, включая Шукру, на основе своих астрономических исследований со следующими результатами:

В календаре и астрологии 
Джйотиша - индуистская астрология, которая влечет за собой концепцию Накшатр, Наваграх. В будний день Шукравара в индуистском календаре или пятница связан с Шукрой. Шукравара встречается в большинстве индийских языков, а Шукра управляет планетой Венера в индуистской астрологии. Слово «Friday» в греко-римском и других индоевропейских календарях также связано с планетой Венерой. Шукра является Наваграхи в индуистской зодиакальной системе. Понятие Наваграх развивалась на основе ранних работ астрологии с течением времени. Обожествление планетных тел и их астрологического значения произошло еще в ведический период и было записано в Ведах. Классические планеты, включая Венеру, упоминаются в Атхарваведе, написанной до 1000 г. до н. э. Планета Венера была обожествлена и в Пуранах, где упоминается как Шукра.

См. также 

 Варуна
 Ахурамазда
 Венера
 Планеты в астрологии

Примечания

Литература 
 
 
 

Индуистские мудрецы
Индийская астрология
Венера в культуре
Боги индуизма
Персонажи индуистской мифологии
Боги планеты Венера